At Twelve O'Clock – cortometraggio del 1913 diretto da Mack Sennett
At Twelve O'Clock – cortometraggio del 1915 diretto da Hal Clements
At Twelve O'Clock – cortometraggio del 1916 prodotto dalla Mutual Film